Антополь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Антополь — городской посёлок в Дрогичинском районе Брестской области.
 Антополь — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Украина 
 Антополь — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Антополь — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Антополь — село в Ровненском районе Ровненской области.

См. также 
 Антонополь